Belesar, parròquia del municipi de Baiona, a la província de Pontevedra.
 Belesar, parròquia del municipi de Chantada, a la província de Lugo.
 Belesar, parròquia del municipi de Vilalba, a la província de Lugo.
 Embassament de Belesar, a la província de Lugo.